«Гангстеры» () — кинофильм.

Сюжет 
Френк Чеивски и Нина Дельгадо — два агента французских спецслужб, работающие под прикрытием, — пытаются выявить двух коррумпированных парижских полицейских. Френк изображает из себя гангстера, а Нина — проститутку, живущую с ним. Они вовлечены в ограбление, которое приводит к семи смертям и нескольким пострадавшим.

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Детективные фильмы Бельгии
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-боевики Франции
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-боевики Бельгии
Фильмы-мелодрамы Бельгии
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 2002 года
Фильмы Бельгии 2002 года
Фильмы France 3 Cinéma